Conrad Busken Huet (1826-1886), schrijver en literatuurcriticus
 Anne Busken Huet-van der Tholl (1827-1898), auteur
 Charles Busken Huet (1828-1879)
 Gideon Busken Huet (1860-1921), letterkundige en folklorist

Zie ook
 Busken Huetprijs